Дегтяное — село Ряжского района Рязанской области, административный центр Дегтянского сельского поселения.

География 
Село расположено в 6 км на восток от райцентра Ряжска, остановочный пункт 323 км на ж/д линии Ряжск — Вернадовка.

История 
Дегтяное в качестве села с церковью Святого Пророка Илии упоминается в окладных книгах 1676 года. В 1752 году вместо обветшавшей Ильинской церкви по просьбе попа Спиридона Карпова было дозволена построить новую церковь того же храмонаименования. В 1861 году церковь была возобновлена и распространена. В 1890 году тщанием прихожан была построена каменная Ильинская церковь с таковой же колокольней. Престолов было два: один во имя Рождества Господа нашего Иисуса Христа и второй во имя иконы Божией Матери «Всех Скорбящих Радости». 

В XIX — начале XX века село входило в состав Еголдаевской волости Ряжского уезда Рязанской губернии. В 1906 году в селе было 562 дворов.

С 1929 года село являлось центром Дегтяного сельсовета Ряжского района Рязанского округа Московской области, с 1937 года — в составе Рязанской области, с 2005 года — центр Дегтянского сельского поселения.

Население

Инфраструктура 
В селе имеются Дегтянская основная общеобразовательная школа (Филиал МОУ Ряжская СОШ № 4), фельдшерско-акушерский пункт, отделение почтовой связи.

Достопримечательности 
В селе расположена действующая Церковь Илии Пророка (1890).

Примечания 

Населённые пункты Ряжского района